Sordino - tłumik używany w instrumentach smyczkowych oraz instrumentach dętych blaszanych do zmniejszenia natężenia dźwięku. 

W przypadku instrumentów smyczkowych, tłumik najczęściej wykonany jest z gumy, ale również z drewna hebanowego czy też z metalu. Ten ostatni charakteryzuje się największym stłumieniem dźwięku, stąd też często nazywany jest tłumikiem "hotelowym"

Tłumiki przeznaczone dla instrumentów dętych blaszanych wykonane są przeważnie z metalu, rzadziej z drewna. Ich celem często jest nie tyle wyciszenie instrumentu, co uzyskanie zamierzonej - różnej od naturalnej - barwy.

Stąd con sordino - z tłumikiem.

Instrumentoznawstwo